Microcoleus — рід ціанобактерій родини Microcoleaceae.

Опис 
Колонії Calothrix утворюють нерозгалужені, синьо-зелені нитки з короткими циліндричними клітинами. Нитки згруповані у тимчасові скупчення.

Поширення 
Колонії Microcoleus трапляються по всьому світі у прісних та солонуватих водоймах, деякі види живуть у водоймах з підвищеною соленістю. Крім того, є види, що пристосовані до життя у верхніх шарах (до 4 мм) піщаників пустельних районів США.

Види 
Рід включає 55 видів:
 Microcoleus acremannii Casamatta & Johansen, 2005
 Microcoleus acutirostris Gomont, 1892
 Microcoleus amoenus (Gomont) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus amorphus Wolle ex Drouet, 1939
 Microcoleus amplus N.L.Gardner, 1927
 Microcoleus anguiformis Harvey ex Kirchner, 1898
 Microcoleus annulatus F.E.Fritsch & F.Rich, 1924
 Microcoleus antarcticus Casamatta & Johansen, 2005
 Microcoleus attenuatus (Fritsch) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus autumnalis (Gomont) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus beggiatoiformis (Gomont) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus brasiliensis Borge, 1925
 Microcoleus burmanicus (Zeller) Desikachary, 1959
 Microcoleus calidus (Gomont ex Gomont) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus californicus Drouet, 1943
 Microcoleus caucasicus (Elenkin & Kosinskaja) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus chtonoplastes (Mertens) Zanardini
 Microcoleus codii Frémy, 1932
 Microcoleus crustaceus (Voronichin) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus cryophilus Carlson, 1913
 Microcoleus evagineus González Guerrero
 Microcoleus favosus (Gomont) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus ferrugineus Frémy, 1937
 Microcoleus fonticola (Kirchner ex Hansgirg) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus gracilis Hassall, 1845
 Microcoleus granulatus Tutin, 1940
 Microcoleus grisea Thuret ex Bornet & Flahault, 1886
 Microcoleus hiemalis (Jaag) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus hospita
 Microcoleus howellii Setchell & Gardner, 1937
 Microcoleus hyalinus (Kützing) Kirchner, 1878
 Microcoleus ivlevii Cado, 1958
 Microcoleus lacustris Farlow ex Gomont, 1892
 Microcoleus lauterbachii Schmidle, 1897
 Microcoleus lyngbyaceus Kützing ex Forti, 1907
 Microcoleus lyngbyei (Kützing) P.L.Crouan & H.M.Crouan, 1867
 Microcoleus majusculus C.K.Tseng & M.Hua, 1983
 Microcoleus paludosus Gomont, 1892
 Microcoleus plantae Forti, 1907
 Microcoleus purpureus N.L.Gardner, 1927
 Microcoleus rushfortii Johansen & Casamatta, 2005
 Microcoleus salinus (Kützing) Montagne, 1851
 Microcoleus sampaianus J.Sampaio, 1941
 Microcoleus setchellianus (Gomont) Strunecky, Komárek & Johansen, 2013
 Microcoleus sinensis C.-C.Jao, 1939
 Microcoleus steenstrupii J.B.Petersen, 1923
 Microcoleus subandinus Schwabe, 1944
 Microcoleus subsalsus (Gomont) Strunecky, Komárek & Johansen, 2013
 Microcoleus subtorulosus Gomont ex Gomont, 1892
 Microcoleus thomensis P.Sampaio, 1958
 Microcoleus tisserantii Frémy, 1930
 Microcoleus vaginatus Gomont ex Gomont, 1892
 Microcoleus vulgaris Strunecky, Komárek & Johansen, 2013
 Microcoleus wallrothii Strunecky, Komárek & J.R.Johansen, 2013
 Microcoleus weeksiae Setchell & N.L.Gardner, 1918

Примітки 

Ціанобактерії
Роди бактерій